Mönch steht für:

 asketisch lebendes Mitglied einer Religion, siehe Mönchtum
 gewölbter Dachziegel, siehe Mönch und Nonne
 Mönch (Familienname), einen deutschen Familiennamen
in der Geographie:
 ehemaliger Felsen an der Südspitze Helgolands, gelegentlich auch Name (um 1900) der Langen Anna
 Mönch (Berg), einen Viertausender in der Schweiz
 Mönch (Fels), einen Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz
 Mönch (Südharz), Felsnadel in Südharz, Thüringen
Weiteres:
 Mönch (Kamenz), ein denkmalgeschütztes Objekt in der Stadt Kamenz
 Mönch (Teichwirtschaft), eine Ablaufvorrichtung in bewirtschafteten Fischteichen
 Cucullia, Schmetterlingsgattung aus der Familie der Eulenfalter
 Kartenspiel, siehe Mistigri (Kartenspiel)
 kastrierter Ziegenbock, siehe Hausziege
 geweihloser Hirsch, siehe Jägersprache
 Mönch Orgelbau, ein Orgelbauunternehmen in Überlingen am Bodensee

Mönch ist eine Kurzform folgender Vogelnamen:
 Mönchsgeier
 Mönchsgrasmücke
 Thüringer Mönch (eine Haustaubenrasse)

Siehe auch:
 Bergmönch
 Moench
 Monk